«Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет» () — художественный фильм режиссёра Келли Фрэмон, экранизация одноимённого романа американской писательницы Джуди Блум. Главные роли в нём сыграют Эбби Райдер Фортсон, Рейчел Макадамс, Кэти Бейтс. Премьера запланирована на 28 апреля 2023 года.

Сюжет 
Главная героиня книги, одиннадцатилетняя девочка Маргарет, растет в мультирелигиозной семье (мама-христианка, папа-еврей) и пытается определиться с собственной верой и религией. По ходу сюжета Маргарет то и дело обращается к Богу с молитвами и вопросами, которые всегда начинаются со слов: «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет».

В ролях 
 Эбби Райдер Фортсон
 Рейчел Макадамс
 Кэти Бейтс
 Бенни Сафди — Херб Саймон

Производство и премьера 
Проект был анонсирован в феврале 2021 года. Эбби Райдер Фортсон получила главную роль, Рэйчел Макадамс — роль матери Маргарет. В марте того же года к касту присоединилась Кэти Бейтс, в апреле — Бенни Сафди. Съёмки начались в апреле 2021 года в Северной Каролине. Премьера запланирована на 28 апреля 2023 года.

Примечания 

Фильмы США 2023 года
Комедийно-драматические фильмы США
Экранизации романов США
Фильмы по сценариям Келли Фримон Крейг
Фильмы Gracie Films
Фильмы Lionsgate Films